Název Čertovo břemeno může označovat:
 Čertovo břemeno (Jistebnická vrchovina) – skalní útvar v Jistebnické vrchovině u vsi Cunkov v okrese Tábor
 Čertovo břemeno (Radyňská pahorkatina) – úzký skalní hřbet na úbočí vrchu Kožich u vsí Chocenický Újezd a Drahkov v okrese Plzeň-jih 
 čertovo břemeno (žula) – typ porfyrické amfibol-biotitové melanokrátní žuly

Související články 
 Společenství obcí Čertovo břemeno – mikroregion tvořený obcemi Středočeského a Jihočeského kraje